Чемпионат России по регби в 2011 году прошёл по двухкруговому турниру, по окончании которого 4 лучшие команды разыграли титул чемпиона страны в плей-офф.

Суперлига (места 1-8)

Участники 
 ВВА-Подмосковье (Монино (Московская область))
 Енисей-СТМ (Красноярск)
 Красный Яр (Красноярск)
 Слава-ШВСМ (Москва)
 Империя (Пенза)
 РК «Новокузнецк» (Новокузнецк)
 Спартак-ГМ (Москва)
 Фили (Москва)

Турнирная таблица 
Первый этап чемпионата проходил с 7 мая по 4 сентября.

Плей-офф за 1-4 места

Полуфиналы

Матчи за 3-е место

Финал

Плей-офф за 5-8 места

Полуфиналы

Матчи за 7-е место

Матчи за 5-е место

Самые результативные игроки

Первый дивизион (места 9-15)

Участники 
 Марьино-Локомотив (Москва)
 Академия ВВС (Монино)
 Радуга (Таганрог)
 Динамо-Энергия (Казань)
 Нарвская Застава (Санкт-Петербург)
 Варяг (Великий Новгород)
 Агроуниверситет (Казань)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Вся статистика чемпионатов СССР и России по регби

Чемпионаты России по регби
2011 год в регби
Чемпионаты России в 2011 году